Łukaszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Łukaszewo, un village du powiat de Golub-Dobrzyń ;
 Łukaszewo, un village du powiat d'Inowrocław.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Łukaszewo, un village.